Zirconiumoxid steht für mehrere chemische Verbindungen zwischen Zirconium und Sauerstoff:

 Zirconium(II)-oxid (ZrO)
 Zirconium(IV)-oxid (ZrO2)